Chhoekhor Gewog est un gewog (village) du district de Bumthang, au Bhoutan.

Notes et références 

Village au Bhoutan